Джеймс «Джи́мми» Са́ндерсон (; ) — шотландский кёрлингист.

В составе мужской сборной Шотландии участник двух  (лучший результат — серебряные призёры в ),  (заняли четвёртое место). Двукратный , .

Играл на позиции четвёртого. Был скипом команды.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (1971, 1978).
 : золото (1978).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу